Ștrumfii este o serie animată 3d de televiziune pentru copii, programată pentru anul 2020. Se bazează pe seria de benzi desenate belgiană cu același nume, creată de caricaturistul belgian Peyo. Ștrumpfița va fi principalul protagonist al serialului.

Seria este coproducată de Ketnet (Flandra), TF1 (Franța), OUFTIVI (Valonia), Peyo Productions și Dupuis Audiovisuel (sucursala TV a editorului de benzi desenate). Se vor arăta povestiri noi, nu adaptări ale benzi desenate sau alte povestiri mai vechi.

Referințe și note

Seriale de animație
Seriale de televiziune